Marvelous kan syfta på:
Marvelous Interactive Inc. – ett japanskt företag som utvecklar spel
Marvelous (film) – en film av Síofra Campbell